˽ (02FD en Unicode) est un caractère typographique utilisé en informatique pour signaler explicitement la présence d'une espace, concurremment au tiret bas.

Caractère Unicode